La Primeira Divisão 1973-1974 è stata la 36ª edizione della massima serie del campionato portoghese di calcio e si è conclusa con la vittoria dello Sporting, al suo quattordicesimo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Yazalde (Sporting) con 46 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Sporting CP campione di Portogallo 1973-74, vincitore della Taça de Portugal 1973-1974 e qualificato in Coppa dei Campioni 1974-1975.
 Benfica finalista della Taça de Portugal 1973-1974 e qualificato in Coppa delle Coppe 1974-1975.
  Vitória Setúbal, CUF e Porto qualificati in Coppa UEFA 1974-1975.
  Beira Mar, Barreirense e Montijo retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (23)
 Minor numero di sconfitte: , ,  (4)
 Miglior attacco:  (96 gol segnati)
 Miglior difesa: ,  (21 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+75)
 Maggior numero di pareggi:  (11)
 Minor numero di pareggi:  (1)
 Minor numero di vittorie:  (6)
 Maggior numero di sconfitte:  (19)
 Peggior attacco:  (19 gol segnati)
 Peggior difesa:  (79 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-44)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1973-1974

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1973
Calcio nel 1974
Campionato portoghese di calcio